

Codici 
 RIX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Riga (Lettonia)
 RIX – codice ISO 3166-2:LV di Riga (Lettonia)

Geografia 
 Francia
 Rix  – comune del Giura
 Rix  – comune del Nièvre

Informatica 
 RIX – Reykjavík Internet Exchange, punto di interscambio di Reykjavík